Кожахметов () — казахская фамилия.

Известные носители 
 Кожахметов, Абай Талгатович (род. 1994) — казахстанский спортсмен.
 Кожахметов, Арман Тулешович (род. 1967) — казахстанский депутат Мажилиса Парламента РК.
 Кожахметов, Асылбек Базарбаевич (род. 1958) — казахстанский предприниматель и организатор образования.
 Кожахметов, Сарсенбай Нургалиевич (род. 1959) — казахстанский государственный, политический и общественный деятель.
 Кожахметов, Серик Талгатович (род. 1988) — казахстанский спортсмен-пловец.
 Кожахметов, Султанбек Мырзахметович (род. 1935) — советский и казахстанский учёный, академик Академии наук Казахстана (1983).
 Кожахметов, Талгат Базарбаевич (род. 1964) — казахстанский предприниматель и спортсмен.

